Надво́ицы — топоним:
 Надвоицы — посёлок городского типа (Республика Карелия, Сегежский район).
 Надвоицы — деревня (Республика Карелия, Сегежский район).
 Надвоицы — станция Октябрьской железной дороги.